Вале́рий Зино́вьев:
 Зиновьев, Валерий Анатольевич (род. 1958) — российский актёр, режиссёр, педагог.
 Зиновьев, Валерий Иванович (1937—1992) — российский орнитолог.
 Зиновьев, Валерий Петрович (1942—1983) — советский фольклорист.